

Зотіно — присілок, Балезінський район, Удмуртія
 Зотіно — село, Петуховський округ, Курганська область